Park der Erinnerung steht für
 Park der Erinnerung (Selb), eine Grünfläche in Selb im Landkreis Wunsiedel in Bayern
 Park der Erinnerung (Linz), ein Bestattungswald in Linz in Österreich

Siehe auch:
 Garten der Erinnerung (Duisburg) in Duisburg in Nordrhein-Westfalen
 Gedenkpark